O termo Elm Grove pode referir-se a:

 Elm Grove, no estado do Kansas
Elm Grove, no estado da Luisiana
 Elm Grove, no estado do Missouri
Elm Grove, no estado do Texas
Elm Grove, no estado da Virgínia Ocidental
 Elm Grove, no estado de Wisconsin

Desambiguação